Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji ABN AMRO World Tennis Tournament 2014 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený Argentinec Juan Martín del Potro, který však podlehl již ve čtvrtfinále Ernestsu Gulbisovi.

Turnaj vyhrál třetí nasazený a česká tenisová jednička Tomáš Berdych, když ve finále porazil Marina Čiliće ve dvou setech. Berdych tak ukončil své šestnácitměsíční čekání na singlový titul z okruhu ATP, naopak Čilić přerušil svoji sérii devíti vyhraných zápasů za sebou.

Poněkud velkým překvapením byl výkon domácího tenisty Igora Sijslinga, který startoval na divokou kartu. Sijsling se dostal až do semifinále, kde podlehl po třísetové bitvě Marinu Čilićovi.

Nasazení hráčů 
  Juan Martín del Potro (čtvrtfinále)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  'Tomáš Berdych (vítěz)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Tommy Haas (2. kolo)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Grigor Dimitrov (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2014
ATP World Tour 2014